Nokia 2300 — стільниковий телефон фірми Nokia, виробляється з 2003.

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, портативна hands-free, інструкція

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2003 році